Il doppio femminile  del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Mima Jaušovec e Virginia Ruzici che hanno battuto in finale Florența Mihai e Betsy Nagelsen 6-2, 2-6, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1978